Medaglione, grossa medaglia con motivi ornamentali, ritratti, ecc.
Medaglione (architettura), ornamento scultoreo o architetturale di una facciata o di un soffitto, dipinto o realizzato in bassorilievo e inscritto in una cornice circolare od ovoidale.